Enver Gjokaj – attore statunitense
 Ernest Gjokaj – allenatore di calcio e dirigente sportivo albanese
 Valentin Gjokaj – calciatore svizzero naturalizzato albanese